Бингёль () — турецкий топоним. Может обозначать:

 Бингёль — город в Турции, столица одноимённого ила.
 Бингёль, до 1950 года Чапахчур () — город на востоке Турции в Западной Армении, столица одноимённого ила.
 Бингёль — село в иле Сивас, исторически село Бюракн () в Малой Армении.
 Бингёль — ил в Турции.
 Бингёль, Явуз (род. 1964) — турецкий музыкант.